

Lieux

Lieux à Paris 
 Grenelle est une ancienne commune française de l’ancien département de la Seine annexée à Paris en 1860.
 Son territoire forme actuellement, entre autres, la plus grande partie du quartier de Grenelle (ou  de Paris) dans le .
 Plusieurs voies et un pont parisiens portent (ou portaient) le nom de Grenelle :
 La rue de Grenelle traverse les  et  arrondissements de Paris.
 La rue de Grenelle, située dans le prolongement de cette dernière de l'autre côté du Champ-de-Mars, était l'une des rues centrales du village de Grenelle, aujourd'hui partie nord de la rue de Lourmel, dans le  arrondissement.
 La rue de Grenelle-Saint-Honoré, une ancienne rue de Paris, aujourd'hui rue Jean-Jacques-Rousseau dans sa partie sud, était située dans le  de Paris.
 Le boulevard de Grenelle dans le 15, entre le pont de Bir-Hakeim et la place Cambronne.
 Le quai de Grenelle dans le , entre le pont de Bir-Hakeim et le pont de Grenelle. Quai de Grenelle est aussi le titre d'un film sorti en 1950 et réalisé par Emil-Edwin Reinert.
 La villa de Grenelle, dans le .
 Le pont de Grenelle joint le  au  de Paris.
 L'ancien château de Grenelle qui était situé en bordure de l'actuelle place Dupleix.
 L'ancienne station Grenelle du métro parisien s'appelle aujourd'hui Bir-Hakeim.
 La station La Motte-Picquet - Grenelle du métro intègre Grenelle dans son nom depuis 1913.
 La plaine de Grenelle est le lieu à qui tous ceux mentionnés ci-dessus doivent leur nom.
 Le théâtre de Grenelle est une ancienne salle de spectacle ouverte en 1828 et fermée en 1929.

Autres lieux 
Une rue de la ville de Québec s'appelle rue de Grenelle, nommée ainsi à cause du quartier de Grenelle du  de Paris.

Accords, débats 

 Les accords de Grenelle ont été négociés et conclus pendant Mai 1968 au siège du ministère français du Travail situé hôtel du Châtelet, au 127, rue de Grenelle dans le  parisien.

Par antonomase, un Grenelle est dans le langage médiatique français — par facilité politique et journalistique, puis par mimétisme — un débat réunissant des représentants du gouvernement et d'associations professionnelles ou d'ONG, portant sur un thème spécifique et visant à légiférer ou à prendre position.  La lexicalisation, plus ou moins admise, du terme est le fruit d'une ellipse stylistique : passant progressivement de la dénomination , à , puis à .

Le terme a été repris abondamment dans les années 2000 et notamment depuis 2007 :
 le Grenelle de l'environnement () ;
 les lois Grenelle I, Grenelle II de  mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
 le Grenelle de l'insertion (2007, Martin Hirsch) ;
 le Grenelle du très haut débit (sept 2008) ;
 le Grenelle de la mer (2009) ;
 le Grenelle des ondes (2009, François Fillon).
 le Grenelle contre les violences conjugales (2019, Marlène Schiappa)

Notes et références